Стяуа ( — Звезда) — многозначное слово.
 В Румынии
 , или КСА «Стяуа» (Бухарест; ) — румынское спортивное общество в городе Бухарест, принадлежащее министерству обороны Румынии. Клубы по различным видам спорта, имеют в полном названии приставку CSA:
 «Стяуа» — румынский футбольный клуб из Бухареста, воссоздан армейским ведомством в 2017 году.
  — баскетбольный клуб.
  — волейбольный клуб.
 «Стяуа» — регбийный клуб.
 «Стяуа» — гандбольный клуб (мужской).
 «Стяуа Рейнджерс» — хоккейный клуб.
 ФКСБ — футбольный клуб из Бухареста (в 1961—2017 годах — «Стяуа», до 1998 года входил в общество КСА «Стяуа»).
  — вторая команда ФКСБ (ранее — «Стяуа II»).
 «Стяуа» или «Генча» — футбольный стадион в Бухаресте (1974—2018).
  (или «Генча») — стадион в Бухаресте, открыт в 2021 году.
 «Стяуа-2» — стадион в Бухаресте, домашняя арена регбийного клуба «Стяуа».
 В Молдавии
 «Стяуа» — название ныне не существующего молдавского футбольного клуба «Рапид» из Гидигича в 2003—2005 годах, представлял Кишинёв (в 2007—2008 — «ЦСКА-Стяуа» Кишинёв).

Примечания